Benny Ekberg, właśc. Lars Benny Ekberg (ur. 1947) – szwedzki żużlowiec
 Stefan Ekberg, właśc. Benny Stefan Ekberg (ur. 1972) – szwedzki żużlowiec